La  du championnat d'Angleterre de football 2003-2004 est la douzième sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.

Arsenal FC, Chelsea FC puis Manchester United, sont les principaux animateurs du championnat. Le titre est finalement remporté par Arsenal FC avec onze points d'avance sur le deuxième Chelsea FC, dont le président Roman Abramovich a dépensé 120 millions d'euros en recrutement. Le club londonien ne concède aucune défaite lors de la saison, c'est le treizième titre des « Gunners » en championnat d'Angleterre.

Arsenal FC et Chelsea FC se qualifient pour les phases de poules de la Ligue des champions, Liverpool FC et Manchester United se qualifient pour le troisième tour qualificatif de cette compétition. Newcastle United, Middlesbrough FC, en tant que vainqueur de la Coupe de la Ligue et Millwall FC, club de division 2 en tant que finaliste de la Coupe d'Angleterre, se qualifient pour la Coupe UEFA.

Le système de promotion/relégation ne change pas : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les trois derniers de première division et les deux premiers de deuxième division, poule de play-off pour les deuxième à sixième de la division 2 pour la dernière place en division 1. À la fin de la saison, les clubs de Leicester City, Leeds United et Wolverhampton Wanderers sont relégués en deuxième division. Ils sont remplacés par Norwich City, West Bromwich Albion et Crystal Palace après play-off.

L'attaquant français Thierry Henry, d'Arsenal FC, remporte pour la deuxième fois le titre de meilleur buteur du championnat avec 30 réalisations.

Clubs participants

Résumé de la saison 

Arrivé en juin 2003, Roman Abramovich dépensa 120 millions d'euros pour faire venir des joueurs de classe mondiale dans les rangs de Chelsea FC. À Manchester United, Ruud van Nistelrooy fait les beaux jours de l'attaque des Red Devils alors que le milieu souffre du départ de David Beckham au Real Madrid et la défense est amputée par la suspension controversée de Rio Ferdinand, pour quatre mois, pour s'être soustrait à un contrôle antidopage.

Arsenal FC, où la seule recrue estivale est le gardien Jens Lehmann, s'appuie sur Thierry Henry qui finit meilleur buteur avec 30 buts pour rester invaincu tout au long de la saison. Cependant l'équipe a plus de mal dans les autres compétitions, elle se fit éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions par Chelsea FC.

Les trois équipes reléguées terminent toutes à 33 points. Wolverhampton Wanderers FC et Leicester City FC redescendirent en seconde division après une saison dans l'élite alors que Leeds United est relégué après 14 ans en Premiership.

Classement final

Résultats

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Liens externes 
  Site officiel de la Premier League
  Détail de la saison sur RSSSF

2003-2004
Championnat Angleterre Football 2003-2004 D1
Championnat Angleterre Football 2003-2004 D1
Angleterre D1